XXII Чемпионат России по футзалу (AMF) прошёл с 19 ноября 2013 года по 16 марта 2014 года.
В чемпионате участвовало шесть клубов, турнир прошел в четыре круга.

Итоги чемпионата России по футзалу 2013/2014

 в матче третьего круга команд "Динамо" (Москва) и "Спартак" (Москва) обеим командам засчитано техническое поражение (0:5)

См. также 
 Чемпионат России по футзалу
 Кубок России по футзалу

Ссылки 
 Итоги турнира на сайте команды "Спартак" (Москва, футзал)

Чемпионаты России по футболу в залах